Arnold Nicolai Aasheim (1749-1800) – medico e fisico norvegese
 Hilde Merete Aasheim (1958) – imprenditrice norvegese
 Tor Andre Aasheim (1996) – calciatore norvegese